Payne-Gaposchkin hat folgende Bedeutungen:
 Cecilia Payne-Gaposchkin (1900–1979), britisch-US-amerikanische Astronomin
 (2039) Payne-Gaposchkin, Asteroid des Hauptgürtels